En Pologne, Kopcie peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Kopcie, village.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Kopcie, village de la gmina de Domanice,
 Kopcie, village de la gmina de Suchożebry,
 Kopcie, village du powiat de Węgrów.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Kopcie, village.